Reboredo puede referirse a:

Lugares 

 Reboredo (Arzúa), aldea española de la parroquia y municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Reboredo (Bergondo), lugar español de la parroquia de Ouces, del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Reboredo (Boiro), lugar español de la parroquia de Cespón, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Reboredo (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Granja, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Reboredo (Cangas de Morrazo), lugar español de la parroquia de Coiro, del municipio de Cangas de Morrazo, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Reboredo (Dodro), aldea española de la parroquia de Dodro, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Reboredo (Oza-Cesuras), parroquia española del municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Reboredo Grande, lugar español de la parroquia de Bastavales, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 Reboredo Pequeno, lugar español de la parroquia de Bastavales, del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.